Heinrichstein steht für:

 Heinrichstein (Saale), Felsen an der Bleilochtalsperre in Thüringen
 Heinrichstein, Naturdenkmal in Wittenburg, Mecklenburg-Vorpommerns
 Heinrichstein, Gedenkstein für Heinrich von Badewide in Ratzeburg
 Heinrichstein, 913 m hohen Berg bei Horní Blatná in Tschechien, siehe Na strašidlech